Ország
Ország, politikai, földrajzi, területi egység
Ország, az élőlények rendszertani felosztásának legnagyobb egysége
Ország, magyar időszaki lap a 19. században
Országh
Országh, családnév